Элфорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Элфорд, Вик (1935—2022) — британский автогонщик, победитель Targa Florio 1968, чемпион Европы по ралли.
 Элфорд, Кеннет (1881—1945) — британский композитор, автор маршей для оркестра.

Другое 
 Элфорд — муниципалитет, расположенный в округе Джексон (штат Флорида, США).